Basilica di San Magno – chiesa di Legnano
 Chiesa di San Magno – chiesa di Frosinone
 Chiesa di San Magno – chiesa di Montalcinello, frazione di Chiusdino
 Chiesa di San Magno – chiesa di Portegrandi

Pagine correlate
 Chiesa di San Gregorio Magno
 Chiesa di San Leone Magno